Cosmopolitan (cocktail), een cocktail
 Cosmopolitan (tijdschrift), een tijdschrift
 Cosmopolitan (Seattle), een gebouw